Гун — фамилия немецкого () или китайского (, китайское произношение Гун (Gong), вьетнамское произношение — Кунг (Cung), кантонское произношение — Кун (Kung)) происхождения.

 Иероглифы: 龔 / 龚 (скромность), 弓 (лук/оружие), 宮 (дворец), 公 (самец), 貢 (дань, налог) .

Известные носители
 Гун, Андрей Леонтьевич (1841—1924) — русский архитектор, декоратор, рисовальщик, художник-прикладник.
 Гун, Геннадий Семёнович (1939—2020) — советский и российский учёный.
 Гун Жусинь (1937—2007) — жена Тедди Вонга, руководившая после исчезновения мужа фирмой Chinachem Group.
 Гун, Игорь Геннадьевич (род. 1965) — советский и российский учёный.
 Гун, Карл Фёдорович (1830—1877) — российский живописец, передвижник.
 Гун, Кирилл Андреевич (1898—1983) — советский актёр.
 Гун Лумин (род. 1957) — китайский баскетболист и тренер.
 Гун, Отто Вильгельм фон (1764—1832) — русский врач.
 Гун Пиньмэй, Игнатий (1901—2000) — католический епископ Шанхая в 1950—2000, диссидент, политзаключённый.
 Гун Сянъюй (род. 1997) — китайская волейболистка.
 Гун Цзычжэнь (1792—1841) — поэт, выступал против ввоза опиума в Китай.
 Гун Цюся (1916—2004) — китайская актриса и певица.
 Гун Чжэн (род. 1960) — китайский политик. См. также 
 Сто фамилий
 Гунъян 公羊(Gongyang) — см. Ян (фамилия)